Рамазан (, Рэмэзан) — село в Рышканском районе Молдавии. Наряду с селом Новый Балан входит в состав города Рышканы.

География 
Село расположено на высоте 172 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Рэмэзан проживает 591 человек (271 мужчина, 320 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Рышканского района